Concesionaria puede hacer referencia a:

Concesionaria, persona o entidad a la que se hace o transfiere una concesión.
Concesionaria de autos, establecimiento comercial en el que se venden vehículos.